Vsevolod Mihajlovič Bobrov (), ruski hokejist in nogometaš, * 1. december 1922, Sestroretsk, Rusija, † 1. julij 1979, Moskva.

Večino nogometne kariere je igral za kluba CSKA Moskva in VVS Moskva, skupno je osvojil tri naslove državnega prvaka. Za sovjetsko reprezentanco je nastopil na treh tekmah na Olimpijskih igrah 1952, na katerih je dosegel pet golov.

Bobrov je v sovjetski hokejski ligi za CSKA Moskva prvič zaigral leta 1946, kasneje je nekaj sezon igral za VVS MVO Moskva in se ponovno vrnil h CSKA. Skupno je osvojil sedem državnih naslovov prvaka, na 130-ih prvenstvenih tekmah je dosegel 254 golov. S sovjetsko reprezentanco je osvojil tri zlate medalje na Svetovnih prvenstvih in naslov olimpijskega prvaka na Olimpijskih igrah 1956, ki so štele tudi za Svetovno prvenstvo. Skupno je za reprezentanco zaigral na 59-ih tekmah, na katerih je dosegel 89 golov, bil je tudi njen prvi kapetan. Kasneje je bil tudi selektor sovjetske reprezentance.

Pregled hokejske kariere 
  
|-
| CSKA Moskva
| Sovjetska liga
| 46/47
|
| 1
| 3
|
| 3
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| CSKA Moskva
| Sovjetska liga
| 47/48
|
| 18
| 52
|
| 52
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| CSKA Moskva
| Sovjetska liga
| 48/49
|
|
| 27
|
| 27
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| VVS MVO Moskva
| Sovjetska liga
| 49/50
|
| 13
| 29
|
| 29
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| VVS MVO Moskva
| Sovjetska liga
| 50/51
|
| 15
| 43
|
| 43
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| VVS MVO Moskva
| Sovjetska liga
| 51/52
|
| 16
| 37
|
| 37
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| VVS MVO Moskva
| Sovjetska liga
| 52/53
|
|
| 7
|
| 7
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| CSKA Moskva
| Sovjetska liga
| 53/54
|
| 7
| 15
|
| 15
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Sovjetska zveza
| Svetovno prvenstvo A
| 54
|
| 7
| 8
|
| 8
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| CSKA Moskva
| Sovjetska liga
| 54/55
|
|
| 25
|
| 25
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Sovjetska zveza
| Svetovno prvenstvo A
| 55
|
| 6
| 4
|
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Sovjetska zveza
| Olimpijske igre
| 56
|
| 7
| 9
|
| 9
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| CSKA Moskva
| Sovjetska liga
| 56/57
|
|
| 17
|
| 17
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Sovjetska zveza
| Svetovno prvenstvo A
| 57
|
| 5
| 13
|
| 13
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| bgcolor="#7FFF00" | Skupaj
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 95
| bgcolor="#7FFF00" | 289
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 289
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
|}

Sklici

Glej tudi
Seznam ruskih hokejistov na ledu

Zunanje povezave 
 

Ruski hokejski levokrilni napadalci
Ruski nogometaši
Olimpijski tekmovalci za Sovjetsko zvezo
Nogometaši Poletnih olimpijskih iger 1952
Hokejisti Zimskih olimpijskih iger 1956
Prejemniki zlatih olimpijskih medalj za Sovjetsko zvezo
Sovjetski hokejski reprezentanti
Hokejisti CSKA Moskva
Hokejisti VVS MVO Moskva
Ruski hokejski trenerji
Selektorji sovjetske hokejske reprezentance
Sprejeti v Mednarodni hokejski hram slavnih
Sprejeti v Ruski hokejski hram slavnih
Športniki več športov